Mistrzostwa Bośni i Hercegowiny w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 4 i 5 czerwca na stadionie miejskim w Banja Luce.

Rezultaty

Zobacz też 
 Mistrzostwa Bośni i Hercegowiny w Lekkoatletyce 2010

Bibliografia 
  
 

2011 w lekkoatletyce
2011